Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1949, den heutigen US Open, besiegte der als Nummer 3 gesetzte Titelverteidiger Pancho Gonzales aus den Vereinigten Staaten seinen topgesetzten Landsmann Ted Schroeder im Finale in fünf Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 69. Mal statt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1949 auf den Seiten der ATP World Tour, abgerufen am 25. September 2013 (englisch).

U.S. National Championships 1949
1949